Lea Dasberg (1930), Nederlands-Israëlisch historisch pedagoog (nichtje van Simon)
Simon Dasberg (1902-1945), Nederlands opperrabbijn (oom van Lea)